HFSLIP est un outil d'ajout (slipstream) de correctifs () et de Service Pack aux fichiers contenus dans les CD originaux d'installation Windows 2000, XP, et Server 2003. C'est un programme open source. 

À partir du contenu d'un CD original recopié sur disque dur, HFSLIP crée une arborescence de fichiers intégrant les mises à jour et éventuellement des pilotes, programmes et applications supplémentaires, puis crée l'image ISO correspondante pour gravure sur CD ou DVD.
En effet, en plus des correctifs et Service Packs, HFSLIP peut ajouter d'autres mises à jour, telles que Microsoft Internet Explorer, DirectX 9.0c, Windows Media Player et Windows Media Codecs, des pilotes de périphériques édités par des tiers, y compris les DriverPacks.

HFSLIP, avec son interface en ligne de commande, est comparable à certains programmes fonctionnant en environnement graphique comme nLite.

HFSLIP offre à ses utilisateurs une solution efficace grâce à son code source ouvert et à de nombreuses options.

HFSLIP incorpore directement les fichiers binaires fournis sous la forme de fichiers individuels de la plupart des service packs et des correctifs individuels. Cela signifie que les fichiers d'installation originaux sont remplacés par leur version la plus à jour fournie par le centre de téléchargement de Microsoft. Certains correctifs ne sont pas standard ou nécessitent une procédure d'installation spécifique ; HFSLIP les incorpore cependant, en les incluant tels quels dans le dossier SVCPACK, pour installation en fin de l'installation de Windows.

Voir aussi 
 Liste des logiciels d'installation du système d'exploitation
 
 nLite, le logiciel analogue en environnement graphique
 vLite, le logiciel analogue pour Vista
 Windows Update, Windows Genuine Advantage

Logiciel pour Windows
Logiciel libre
Logiciel d'installation

en:Software remastering#Windows 2000 and later